Процес — послідовна зміна предметів і явищ, що відбувається закономірним порядком; сукупність ряду послідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату; послідовна зміна станів об'єкту в часі.
 Процес в інформатиці — одне з найважливіших понять у архітектурі операційних систем та програмуванні.

Фільми 

 «Процес» (1962) — детективний фільм-трилер Франції, ФРН та Італії, режисер Орсон Веллс.
 «Процес» (1989) — радянський драматичний фільм, реж. Олексій Симонов.
 «Процес» (1992) — британський фільм-трилер, реж. Девід Г'ю Джонс.
 «Процес» (2017) — детективний фільм США, реж. Гарі Вілер.
 «Процес» (2017) — документальний фільм реж. Аскольда Курова про судовий процес над Олегом Сенцовим.
 «Процес» (2018) — документальний фільм Сергія Лозниці.

Твори 
 «Процес» () — роман Франца Кафки.